Aureliana – forma femminile del nome proprio Aureliano
Aureliana – nome italiano della città di Orléans
Aureliana –  genere di piante della famiglia delle Solanaceae
Aureliana  –  frazione del comune di Capriata d'Orba (Alessandria)